Les  forment un clade d'animaux, créé par C. Foth en 2014, et défini comme le dernier ancêtre commun des dinosaures théropodes maniraptoriens Oviraptor philoceratops et Deinonychus antirrhopus, et du moineau domestique Passer domesticus, et de tous ses descendants.

Il regroupe le clade éteint des Oviraptorosauria et celui des Paraves qui inclut, entre autres, les oiseaux actuels.

Les plus anciens membres de ce clade sont de petits animaux, tous découverts en Chine, comme Epidexipteryx, Pedopenna, Anchiornis, Eosinopteryx et Xiaotingia, datent de l'Oxfordien (Jurassique supérieur), il y a environ entre  (millions d'années).

Étymologie 
Le nom du clade combine les mots latins « penna », « plume » et « raptor » « pillard » pour donner « pillard à plumes ».

Classification 
Avant l'érection des Pennaraptora, le clade des « Aviremigia » avait été proposé par Jacques Gauthier et Kevin de Queiroz en 2001 comme le groupe de panaviens avec un croupion rigide et avec des plumes pennées, des rectrices sur la queue et des rémiges sur les ailes (fermées par des barbules portant des pennules distales crochues).

L'analyse phylogénétique simplifiée des groupes de théropodes, réalisée d'après C. Hendrickx et ses collègues en 2015 montre la position des Pennaraptora parmi les théropodes :

En 2017, la description de nouveaux genres comme le paravien basal Serikornis par Ulysse Lefèvre et ses collègues, le paravien Dromaeosauridae Halszkaraptor par Andrea Cau et ses collègues et la redescription du spécimen dArchaeopteryx de Haarlem reclassé comme un Avialae d'un nouveau genre (Ostromia) par C. Foth et Oliver Rauhut a abouti à des cladogrammes sensiblement différents pour les Pennaraptora.

Le cladogramme ci-dessous est celui réalisé par Lefèvre et ses collègues, il est antérieur à la création de la famille des Anchiornithidae :

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Oviraptorosauria
 Paraves
 Avialae
 Anchiornithidae
 Dinosaures à plumes

Notes et références

Références 

Maniraptorien (nom scientifique)
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database